Edward Harris – ambasciatore del Regno Unito in Svizzera (1858-1867)
 Edward Harris – archeologo britannico (1946 – )
 Edward Harris  – attore, regista, scrittore e produttore cinematografico statunitense (1950 – )
 Edward Harris – ornitologo statunitense (1799-1863)